Община Рочдейл () е една от десетте административни единици в област (графство) Голям Манчестър, Северозападна Англия. Населението на общината към 2008 година е 206 300 жители разпределени в множество селища на площ от 160 квадратни километра. Главен град е Рочдейл.

География 

В рамките на областта Голям Манчестър, община Рочдейл граничи с община Бери на запад, с община Олдъм на югоизток и общината на Манчестър Сити на юг.

Градове на територията на общината:

Демография 
Разпределение на жителите по етнически групи:
 Бели британци – 176,800
 Бели ирландци – 2994
 Бели други – 2097
 пакистанци – 15 829
 бангладешци – 3594
 китайци – 1200
 други азиатци – 956
 Черни британци – 1571
 Смесени бели и азиатци – 900
 Смесени бели и черни – 1100
 Смесени други – 400

Източници

Външни препратки 
 Официална страница

Голям Манчестър
Общини в Англия